Abd-al-Màlik (nom), nom masculí
 Abd al-Malik Abd al-Wahid, emir de Gibraltar (1333-1340)
 Abd-al-Màlik al-Mudhàffar (975-1008), hàjib andalusí
 Abd al-Malik ben Djahap, ostikan d'Armènia i nakharar de Malazgird (813)
 Abd-al-Màlik ibn Àhmad Imad-ad-Dawla, emir de Saragossa (1110)
 Abd-al-Màlik ibn Abd-al-Wàhid ibn Mughith, general omeia
 Abd-al-Màlik ibn Marwan (646/47-705), califa omeia
 Abd-al-Màlik (I) ibn Nuh, emir samànida de Khorasan i Transoxiana (954-961)
 Abd-al-Màlik (II) ibn Nuh (), emir samànida de Khorasan i Transoxiana (999)
 Abd-al-Màlik ibn Qàtan al-Fihrí (? - Còrdova, 742), valí de l'Àndalus (732-34 i 740-41)
 Abd-al-Màlik ibn Sàlih ibn Alí (? - ~812), príncep abbàssida
 Abd-al-Màlik ibn Úmar (? - 788), militar andalusí